Петатлан:

 Петатлан — город в муниципалитете Петатлан Мексики, входит в штат Герреро.
 Петатлан — муниципалитет в Мексике, входит в штат Герреро.